Erato (griechisch  „die Liebevolle“, „die Liebliche“) ist:

in der griechischen Mythologie:

 Erato, Muse der Liebesdichtung, der Lyrik, des Gesanges und des Tanzes
 Erato (Tochter des Danaos), eine der Danaiden
 Erato (Nereide), eine der Nereiden
 Erato (Najade), eine der nysischen Najaden, die den Dionysos aufzogen
 Erato (Schwester des Meleagros), wurde in einen Vogel verwandelt
 Erato (Dryade), arkadische Nymphe, durch Arkas Mutter von Azan, Apheidas und Elatos
 Erato (Tochter des Thespios), durch Herakles Mutter von Dynastes

Name einer Person:
 Erato (Königin von Armenien), Tochter von Tigranes III.

Name einer Studentenverbindung:
 Sängerschaft Erato Darmstadt

Außerdem:
 (62) Erato, ein Asteroid
 Erato (Schneckengattung), eine Gattung mariner Schnecken aus der Familie der Triviidae  
 Erato (Pflanzengattung), eine Gattung der Korbblütler
 Erato Records, eine Plattenfirma

 Erato (Damenklub), eine historische Vereinigung lesbischer Frauen während der Weimarer Republik
 ERATO, ist das Akronym für Exploratory Research for Advanced Technology, ein seit 1981 bestehendes Forschungsförderungsprogramm der Japanischen Wissenschafts- und Technologie-Agentur